Die Murphys Irish Professional Championship 1992 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 1991/92 ohne Einfluss auf die Weltrangliste. Das Turnier wurde zur Ermittlung des gesamt-irischen Profimeisters vom 18. bis zum 21. Mai 1992 im Jury’s Hotel in der irischen Stadt Cork ausgetragen. Sieger wurde in einem rein nordirischen Finale Joe Swail mit einem 9:1-Sieg über Jason Prince. Aufzeichnungen über eventuell hohe Breaks sind nicht vorhanden.

Preisgeld 
Sponsor des Turnieres war das Unternehmen Murphys. Im Vergleich zur letzten Ausgabe gab es jedoch nur einen Bruchteil des Preisgeldes, das sich nun auf lediglich 3.000 Pfund Sterling belief, die vollständig auf den Sieger des Turnieres entfielen.

Turnierverlauf 
Die Irish Professional Championship wurde erstmals 1947 ausgetragen und war bis einschließlich 1981 auf Herausforderungsbasis veranstaltet worden. Seitdem wurden alle Turniere mit mehreren Teilnehmern im K.-o.-System ausgetragen. Mitte der 1980er-Jahre begann der Weltverband, das Turnier zu subventionieren, doch mit dem Ende der Subventionen 1989 wurde auch das Turnier eingestellt. Damals letzter Titelträger war Alex Higgins, der 1992 auf eine Teilnahme verzichtete. Erst nachdem mit Murphys einen Sponsor gefunden hatte, konnte das Turnier wiederbelebt werden. 1992 nahmen dabei gleich 34 irische und nordirische Spieler am Turnier teil, von denen acht für die Hauptrunde gesetzt waren und dort im Achtelfinale auf acht Qualifikanten trafen. Im K.-o.-System wurde der Sieger ausgespielt. Dabei blieb der Modus bis zum Finale mit Best of 9 Frames derselbe, erst im Endspiel wurde mit dem Modus Best of 17 Frames ein anderer Modus verwendet.

Finale 
Das Finale entschied sich schlussendlich zwischen zwei nordirischen Spielern: Joe Swail und Jason Prince. Der letzte Spieler aus der Republik Irland war mit dem Qualifikanten Fergal O’Brien im Halbfinale an Jason Prince gescheitert. Joe Swail hatte sein Finalticket dagegen mit einem Sieg über Ex-Weltmeister Dennis Taylor gelöst. Vom Finale selbst sind keine Frame-Ergebnisse, doch Swail dominierte das Spiel und siegte mit 9:1.

Qualifikation 
Vorab fand eine Qualifikation für die ungesetzten Spieler statt. In insgesamt drei Runden versuchten die Spieler gestaffelt, sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Alle Spiele fanden im Modus Best of 9 Frames statt.

Einzelnachweise 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Sportveranstaltung in Cork
Billardturnier in Irland